Mandl – nazwisko

 Maria Mandl (Mandel) (1912, Münzkirchen – 1948)
 Rok Mandl (* 1988) – słoweński skoczek narciarski
 Stanisław Mandl – burmistrz Tarnopola
 Włodzimierz Mandl (1820–1886) – burmistrz Tarnopola
 Žiga Mandl (* 1990) – słoweński skoczek narciarski